Есаульское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Красноярский край 
 Есаульское сельское поселение — входит в Берёзовский район

Челябинская область
 Есаульское сельское поселение — входит в Сосновский район